Gérou est un nom propre.

Saint chrétien 
Gérou peut désigner :
 Gérou (+ vers 746), ou Gérulphe de Mérendrée, adolescent assassiné par son oncle, patron de la ville de Drongen près de Gand en Flandre ; fêté le 21 septembre.

Toponyme 

 Gérou, ruisseau coulant à Fustignac dans la Haute-Garonne.

Références